Dearc sgiathanach — вид птерозаврів, що існував на території сучасної Європи у середній юрі (166 млн років тому). Описаний у 2022 році.

Історія досліджень 
Рештки птерозавра знайдені у 2017 році Амелією Пенні у сланцевій формації Леальт на східному узбережжі півострова Троттерніш, частини острова Скай на північному заході Шотландії. Голотип складався з тривимірно збереженого скелета, збереженого в артикуляції в плиті вапняку (розділеного на чотири частини для підготовки. Зразок зберіг більшу частину тіла, за винятком кінця хвоста, більшості кісток задніх кінцівок, частин крила і кінчика дзьоба. Скам'янілість зберігається в Единбурзькому університеті. Зразок підготувала Найджел Ларкін. Планується, що скелет мають виставити у Національному музеї Шотландії.

Назва 
Назва Dearc sgiathanach походить від шотландської гельської мови і має подвійне значення. Її можна одночасно перекласти як «крилата рептилія» і «рептилія зі Скай», оскільки «dearc» означає «рептилія», а «sgiathanach» (від sgiathan «маленьке крило») означає «крилатий», елемент, який також з'являється в гальській назві острова Скай (An t-Eilean Sgiathanach), часто інтерпретується як «Крилатий острів».

Опис 
Використовуючи пропорції Rhamphorhynchus, було виявлено приблизний розмах крил від 2,2 метра (виходячи з довжини черепа) до 3,8 метра (виходячи з довжини плечової кістки). Оцінки, засновані на довжині плечової кістки Dorygnathus , дають приблизний розмах крил 1,9 метра.

Філогенія

Примітки 

Птерозаври
Птерозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2022
Вимерлі плазуни Європи